Tabula Rasa har flere betydninger.

 Tabula Rasa er et filosofisk begreb om menneskets bevidsthed.
 Tabula Rasa (Lost) er et afsnit af tv-serien Lost.
 Tabula Rasa (spil) er et MMORPG.
 Tabula Rasa (Ste van Holm-album) er et album af musikeren Ste van Holm.
 Tabula Rasa (Einstürzende Neubauten-album) er et album af Einstürzende Neubauten.